Рио Ондо има више значења:

 Рио Ондо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Рио Ондо (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Ондо (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Ондо (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Ондо (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Ондо, Лос Луго (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику